NGC 4978 (другие обозначения — UGC 8212, MCG 3-34-2, ZWG 101.4, NPM1G +18.0355, PGC 45494) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4978
Волосы Вероники (созвездие)